Topônimos

Rothenburg ob der Tauber — distrito de Ansbach, Baviera
Rothenburg/Oberlausitz — Saxônia
Rothenburg (Saale) — município de Saxônia-Anhalt

Rothenburg (Lucerna) — no cantão de Lucerna

 Rothenburg an der Oder ou Czerwieńsk

Ver também 
 Rotenburg
 Rotemburgo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos